La Avenida Miguel Grau, conocida popularmente como Avenida Grau o La Grau, es una de las principales avenidas de la ciudad de la ciudad de Piura, en la provincia de Piura, en Perú. Se extiende de este a oeste atravesando el centro histórico y gran parte de la ciudad.

Sus primeras cuadras se destacan por ser un importante eje comercial.

Recorrido
De este a oeste, se inicia en la intersección con el Jirón Tacna, en el centro histórico de Piura, y finaliza al ser interceptada por la carretera Panamericana Norte en dirección a la vía evitamiento de Piura.

Referencias

Enlaces externos

Miguel Grau
Epónimos de Miguel Grau
Toponimia de la guerra del Pacífico